Corelli è un cognome italiano.

Persone 

 Arcangelo Corelli (1653-1713) – compositore e violinista italiano
 Augusto Corelli (1853-1918) – pittore italiano
 Bruno Corelli (1918-1983) – attore italiano
 Corrado Corelli (1884-1968) – militare, calciatore e scultore italiano
 Filiberto Corelli (1886-1969) – pittore e calciatore italiano
 Franco Corelli, nome d'arte di Dario Corelli (1921-2003) – tenore italiano
 Gianni Corelli (1936-2008) – calciatore italiano
 Igles Corelli (1955) – cuoco e personaggio televisivo italiano
 Lia Corelli, nome d'arte di Lelia Parodi (1922-1987) – attrice italiana
 Marie Corelli, nome d'arte di Mary Mackay (1855-1924) – scrittrice e poetessa inglese

Altro 
 Claudia Corelli – personaggio della soap televisiva CentoVetrine